RAQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Raha Sugimanuru (Indonesia)
 raq – codice ISO 639-3 della lingua saam